Колонија Амплијасион има више значења:

 Колонија Амплијасион, Сегунда Манзана (Тепетитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Колонија Амплијасион, Сан Мигел Тлавак (Ваље де Чалко Солидаридад), насеље у савезној држави Мексико у Мексику